Уропорфириноген I — органическое вещество, тетрапиррол, синтез которого приостанавливается при острой интермиттирующей порфирии.

Тетрапирролы